Robert Pigot ist der Name folgender Personen:

* Robert Pigot, 2. Baronet (1720–1796), britischer Offizier und Politiker
 Robert Pigot, 4. Baronet (1801–1891), britischer Politiker
 Robert Pigot, 6. Baronet (1882–1977), britischer Offizier